Отец Стамат Георгиев Танчев е български духовник, деец на българското възраждане в Македония, активен участник в борбата за независима църква и революционер, член на Централния комитет на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Стамат Танчев е роден през 1857 година в южномакедонското село Бугариево, тогава в Османската империя, днес Неа Месимврия, Гърция. Става свещеник при българската църква „Свети Димитър" в Солун и е избран за председател на бъл­гарската община в града. Още от 1894 година е член на ВМОРО, посветен от Даме Груев.

Гевгелийският ръководител на ВМОРО Илия Докторов пише:

В 1901 година при Солунската афера е арестуван и изпратен на заточение в Подрум кале, Мала Азия. Освободен е при общата амнистия през август 1902 година. Завръща се в Солун и отново се включва революци­онното движение. През април 1903 година след Солунските атентати е отново хвърлен в затвора, изтезаван и осъден доживот, но скоро отново е освободен.

Убит пред вратата на къщата си в Солун от гръцки терористи в 1904 година. Основен организатор на убийството му е Александрос Айвалиотис.

Стамат Танчев е брат на учителя Божин Танчев и баща на дейците на ВМОРО Димитър Попстаматов и Петра Попстаматова. Третият му син Михаил Попстаматов е запасен офицер, деец на ВМРО в Солунско след 1920 година.

Христо Силянов пише за него:

Родословие

Бележки 

Български духовници от Македония
Дейци на ВМОРО
Борци срещу гръцката въоръжена пропаганда в Македония
Родени в Бугариево
Починали в Солун
Жертви на политически убийства в Османската империя